Carl Capelle oder Karl Capelle ist der Name von

* Carl Capelle (Pädagoge, 1841) (Karl Capelle;  Karl Ludwig Ernst Capelle; 1841–1912 oder 1913), deutscher Pädagoge, Gymnasialdirektor, Klassischer Philologe und Homer-Kommentator
 Carl Ludwig Capelle (1811–um 1857), deutscher Pädagoge, Autor und Subkonrektor